Мисури Сити има више значења:
 Мисури Сити (Тексас)
 Мисури Сити (Мисури)